Seedrache steht für

 die Knochenfischarten Seedrache (Phyllopteryx taeniolatus) und Roter Seedrache (Phyllopteryx dewysea)
 Arten aus der Knorpelfischordnung der Seekatzen
 einen Schnellbootprototyp der deutschen Kriegsmarine, siehe Seedrache (Schiff)